Allan Jepsen – calciatore danese
 Carly Rae Jepsen – cantautrice e attrice canadese
 Leonora Colmor Jepsen, nota come Leonora – cantante danese
 Les Jepsen – ex cestista statunitense
 Trine Jepsen – cantante danese